Tero Turkki (ur. 1978, zm. 22 kwietnia 2015) – fiński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1994/1995, kiedy zajął 70. miejsce w klasyfikacji generalnej, zdobywając 23 punkty. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

W 1999 zakończył karierę.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1995  Gällivare – 24. miejsce
 1996  Asiago – 27. miejsce
 Drużynowo
 1995  Gällivare – 8. miejsce
 1996  Asiago – 5. miejsce

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów PK 
  Jyväskylä – 15 grudnia 1994 (2. miejsce)
  Zakopane – 21 stycznia 1995 (3. miejsce)
  Ruka – 26 marca 1995 (2. miejsce)
  Rovaniemi – 8 kwietnia 1995 (3. miejsce)
  Rovaniemi – 9 kwietnia 1995 (3. miejsce)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1978
Zmarli w 2015